Cámara o camarilla puede referirse a:

Locales o instituciones
 Cámara, habitación o pieza principal de una casa u otra construcción.
 Cámara frigorífica, instalación industrial en la cual se almacenan carnes o vegetales para su posterior comercialización.
 Cámara o fresquera; pequeña dependencia del hogar destinada a mantener frescos los alimentos.
 Cámara (náutica).
 Cámara de aire.

 Por metonimia, denomina distintas instituciones:
 Cámara regia, cámara del rey o cámara real (en latín, Camara Regia o Camara Regis):
 Cámara del rey, las habitaciones privadas del rey, que identifican también al ropero real y el archivo real; genéricamente, la parte de una corte regia o Palacio Real en os embajadores y algunos cortesanos con oficios de cámara:
 Instituciones cercanas al rey:
 Cámara estrellada, tribunal inglés fundado en 1487 y abolido en 1641, ubicado en el palacio de Westminster.
 Instituciones del Antiguo Régimen en España:
 Real Cámara, sección dentro del Consejo de Castilla compuesta del Gobernador y un corto número de consejeros.
 Cámara de Castilla, consejo supremo de la corona de Castilla.
 Cámara de Indias, el consejo supremo instituido en el Consejo de Indias y perfeccionado sucesivamente por varios soberanos. 
 Cámara de Comptos de Navarra, el organismo encargado de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad Foral de Navarra.
 Cámara legislativa, parlamento o gran cámara; órgano constitucional de un Estado con sistema parlamentario, compuesto por los representantes elegidos por el pueblo.
 Cámara parlamentaria, cada una de las ramas o cuerpos legislativos del parlamento. Cuando es de dos cámaras, estas se denominan:
 Cámara baja.
 Cámara alta.
 Cámara Apostólica, órgano financiero del sistema administrativo pontificio.
 Cámara Municipal, órgano de gestión de un municipio.
 Cámara de comercio, sociedad local creada por los dueños de comercios y empresas de una región para proteger sus propios intereses.

Dispositivos tecnológicos

 Cámara anecoica o cámara anecoide; sala especialmente diseñada para absorber el sonido que incide sobre las paredes, el suelo y el techo de la misma, anulando los efectos de eco y reverberación del sonido.
 Cámara reverberante, sala de paredes muy poco absorbentes del sonido, que propicia la reflexión del sonido que incide sobre ellas.
 Cámara de explosión, cilindro del motor de explosión.
 Cámara de expansión, recipiente donde un fluido se expande tras salir de un circuito.
 Cámara de gas, uno de los métodos de exterminio nazi de uso más común en las matanzas masivas.
 Cámara hipóxica o cámara de simulación de altitud; espacio cerrado que simula las condiciones de altitud elevada manteniendo una baja concentración de oxígeno.

Sistemas ópticos
 Cámara óptica, sistema óptico utilizado para capturar imágenes:
 Estáticas:
 Cámara fotográfica, dispositivo para capturar imágenes.
 En movimiento:
Cámara de cine, tipo de cámara fotográfica que toma una secuencia de fotografías en rápida sucesión en una cinta de película fotográfica que, una vez revelada, puede ser proyectada reproduciendo el movimiento original, cuyo resultado es una película de cine.
 Cámara de vídeo, videocámara o cámara de televisión; dispositivo que captura imágenes convirtiéndolas en señales eléctricas, en la mayoría de los casos a señal de vídeo (también conocida como señal de televisión).
Cámara corporal, tipo de cámara de vídeo que se coloca en el cuerpo.
 Cámara IP o cámara de red; cámara que emite las imágenes directamente a la red (Intranet o Internet) sin necesidad de un ordenador.
 Cámara web, pequeña cámara digital conectada a una computadora.
 Modeladas por ordenador:
 Cámara; en la realización de Gráficos 3D por computadora, punto de vista del observador.
 Precedentes históricos de las cámaras ópticas:
 Cámara oscura, instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie.
 Cámara lúcida, dispositivo óptico usado por artistas como ayuda para dibujar.
 Otros conceptos de cámara óptica:
 Cámara Kirlian, cámara capaz de plasmar en una imagen el efecto corona de cualquier objeto u organismo al aplicar un campo eléctrico sobre una placa.
 Cámara inteligente, sistema integrado orientado a la visión artificial, y que posee, además de una electrónica de captura de la imagen, un procesador con el cual tratar la imagen capturada sin necesidad de una CPU externa.
 Cámara térmica o cámara infrarroja; dispositivo que, a partir de las emisiones de infrarrojos medios del espectro electromagnético de los cuerpos detectados, forma imágenes luminosas visibles por el ojo humano.
 Cámara estenopeica, cámara fotográfica sin lente, que consiste en una caja con un pequeño orificio por donde entra la luz. 
 Cámara gamma o gammacámara; dispositivo de captura de imágenes, comúnmente utilizado en medicina nuclear como instrumento para el estudio de enfermedades.

Ciencias

Geología
 Cámara magmática, repositorio superficial de magma.

Anatomía del ojo
 Cámara anterior, estructura del ojo que está limitada por delante por la córnea y por detrás por el iris y el cristalino. 
 Cámara posterior, espacio situado detrás del iris.

Fitónimo
 Cámara, uno de los nombres vulgares de las plantas del género Lantana.

Topónimos
 Campo de Cámara, Corredor de Colmenar o Corredor de Colmenar-Periana; comarca de la provincia de Málaga, en Andalucía (España). 
 Base Antártica Cámara, estación científica antártica perteneciente a la República Argentina.

Otros usos
 Cámara o camarógrafo; persona que trabaja manejando una cámara de cine o de televisión.

Enlaces externos